Golubić (SOS - oni nas trebaju), hrvatski dokumentarni film iz 2002. godine redateljice i scenaristice Milke Barišić. Snimljen je analognom BETOM.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2000-ih